Titian ist der Name von

 Tizian, venezianischer Maler, alternative Schreibweise
 Titian von Brescia, Bischof von Brecia (5. Jahrhundert), Heiliger
 Titian von Oderzo, Bischof von Oderzo (7. Jahrhundert), Heiliger
 Titian (Jurist), spätantiker römischer Jurist
 Titian (Merkurkrater)
 Titian Ramsay Peale (1799–1885), US-amerikanischer Künstler und Entomologe